Une méningoencéphalite est une maladie du système nerveux central composée de l'association d'une méningite (inflammation des méninges) avec une encéphalite.

On distingue entre autres les :
 méningoencéphalite amibienne primitive ;
 méningoencéphalite biondulante ou méningoencéphalite verno-estivale à tiques ;
 méningoencéphalite éosinophilique ;
 méningite et encéphalite herpétiques ;
 méningoencéphalite listérienne.